Vârtopu se poate referi la:
Vârtopu, Gorj
Vârtopu, Olt